

Armi 

 Webley & Scott o Webley, fabbrica di armi britannica
 Webley Revolver
 Webley Stinger, pistola ad aria
 .442 Webley (calibro)
 .455 Webley (calibro)
 .45 Webley  (calibro per revolver)

 Webley-Mars, pistola automatica
 Webley-Fosbery, revolver

Persone 
 Emily Webley-Smith (1984), giocatrice professionista di tennis
 George Webley (Big George) (1957-2011), musicista, compositore e produttore britannico
 Jason Webley (1974), musicista statunitense
 Paul Webley, studioso di psicologia economica
 Peter Webley (1942), giocatore inglese di cricket
 Tom Webley (1983), giocatore inglese di cricket